Бечень () — комуна в Румунії, у повіті Бузеу.
 Бечень () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративний центр комуни Бечень.
 Бечень () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Берка.